Leptophyllosticta är ett släkte av svampar. Leptophyllosticta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptophyllosticta